Домициан ():

 Домициан (51—96) — последний римский император из династии Флавиев, младший сын Веспасиана и Флавии Домициллы, брат Тита
 Домициан II — римский император (узурпатор), восставший, очевидно, в северной Галлии в конце 270 или начале 271 года
 Домиций Домициан — римский император-узурпатор в 296(?) — 297 годах
 Домициан — древнеримский государственный деятель второй половины IV века